Scutellum bezeichnet:

 Scutellum (Insekten), ein Schildchen bei Insekten
 Scutellum (Süßgräser), ein schildartiges Saugorgan bei Süßgräsern
 Scutellum (Trilobit), eine Gattung von Trilobiten